Cuttle Brook ist der Name folgender Fließgewässer in England:

 Cuttle Brook (Nord), mündet nördlich von Thame in den River Thame
 Cuttle Brook (Süd), mündet nordwestlich von Thame in den River Thame
 Cuttle Brook (Blythe), Nebenfluss des River Blythe